een afkorting voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland
 BuZa (televisieserie), een Nederlandse miniserie uit 2021